Вотсон има више значења:
 Вотсон (Луизијана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Луизијана
 Вотсон (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Вотсон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Вотсон (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Вотсон (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури

Особе 
 Емили Вотсон
 Ема Вотсон
 Хедер Вотсон
 Џејмс Вотсон
 Џон Б. Вотсон, амерички психолог
 Лусил Вотсон
 Ален Вотсон
 Доктор Вотсон, измишљени лик